Contea di Clearwater o Clearwater County è la denominazione delle seguenti contee

Stati Uniti 
 Contea di Clearwater (Idaho)
 Contea di Clearwater (Minnesota)

Canada 
 Contea di Clearwater (Alberta)